Малиновська — жіноча форма прізвища Малиновський. Персоналії:

 Малиновська Лариса Петрівна — кандидат біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).
 Малиновська Любов Іванівна ( 1921—2009) — російська актриса, народна артистка Росії (2002).
 Малиновська Маргарита Юріївна ( 1941 —  1983) — українська письменниця, поетеса, публіцист, літературний критик.
 Малиновська Оксана Юріївна ( 1973) — український економіко-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Малиновська Юлія Володимирівна ( 1975) — ізраїльський політик.

Див. також 
 Малиновська сільська рада
Українські прізвища
Польські прізвища
Білоруські прізвища